Иван Михайлович Лазорко (род. 9 апреля 1947, село Юновка, теперь Локачинского района Волынской области — 26 октября 2014, город Луцк Волынской области) — украинский советский партийный деятель, 1-й секретарь Волынского областного комитета КПУ. Народный депутат СССР в 1990 — 1991 г.

Биография 
Образование высшее. В 1969 году окончил Луцкий государственный педагогический институт имени Леси Украинки.

Член КПСС с 1969 года.

В 1969 — 1970 г. — директор Локачинской заочной средней школы.

В январе 1970 — 1974 г. — лектор Локачинского районного комитета КПУ Волынской области. В 1974 — 1975 г. — лектор Волынского областного комитета КПУ.

С 1975 г. — инструктор, заместитель заведующего отделом, руководитель лекторской группы, заместитель заведующего идеологическим отделом Волынского областного комитета КПУ.

В 1980 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПУ.

В 1987 — июне 1990 г. — заведующий идеологическим отделом Волынского областного комитета КПУ.

В июне — декабре 1990 г. — секретарь Волынского областного комитета КПУ, председатель идеологической комиссии Волынской областной партийной организации.

3 декабря 1990 — август 1991 г. — 1-й секретарь Волынского областного комитета КПУ.

В 1991 — 1993 г. — инженер, заместитель генерального директора производственно-торговой ассоциации «Волиньхарчопром». С 1993 года — генеральный директор производственно-торговой ассоциации «Волиньхарчопром».

Занимался коммерческой деятельностью. Возглавлял общество с ограниченной ответственностью «Три Л».

Потом — на пенсии в городе Луцке.

Награды 
 ордена
 медали

Литература 
 Известия ЦК КПСС — № 1 — 1991 г.

Ссылки 
 

Родившиеся в 1947 году
Родившиеся 9 апреля
Персоналии:Луцк
Умершие в 2014 году
Умершие 26 октября
Родившиеся в Локачинском районе
Члены КПСС